Саніта́рна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Санітарна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Санітарна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Санітарна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Санітарна вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Санітарна вулиця — вулиця в місті Сімферополь.

Вулиці